Le Théâtre du Martolet est une salle de spectacle située au cœur du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice en Suisse.

Sa capacité est de 873 places (extensibles jusqu'à 930). Une saison y est organisée chaque année, accueillant des artistes de la variété, du théâtre, de l'humour et des musiciens classiques.

Martolet
Bâtiment dans le canton du Valais